Ижоры может означать:
 Ижоры (народ) — наименование одной из народностей, живущих в европейской части России.
 Ижоры (станция) — грузовая железнодорожная станция в посёлке Металлострой в черте Санкт-Петербурга.
 Ижоры (платформа) — пассажирская платформа в посёлке Металлострой в черте Санкт-Петербурга.